Хольдорф — неоднозначный термин.

Персоналии 
 Хольдорф, Вилли (1940—2020) — немецкий легкоатлет.

Коммуны в Германии 
 Хольдорф (Мекленбург-Штрелиц) — в районе Мекленбург-Штрелиц земли Мекленбург-Передняя Померания.
 Хольдорф (Мекленбург) — в районе Мекленбург земли Мекленбург-Передняя Померания.
 Хольдорф (Нижняя Саксония) — в земле Нижняя Саксония.